Торре-де-лас-Аркас ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Куэнкас-Минерас. Занимает площадь 36.87 км². Население — 37 человек (на 2010 год).

В муниципалитете расположена церковь Сан-Мигель XVIII века.

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Теруэля